Noua Granadă (în ) se poate referi la diverse foste denominalizări naționale pentru Columbia actuală.

Noul Regat al Granadei, 1538—1717
Viceregatul Noua Granadă, 1717—1810, re-înființat între 1816—1819
Provinciile Unite ale Noii Granade, 1810—1816
Republica Noua Granadă, 1830—1858
Confederația Grenadină, 1858—1863

Noua Granadă mai poate însemna:

 Nueva Granada, Magdalena, Columbia
 Nueva Granada, Usulután, El Salvador
 Universitatea Militară Nueva Granada, Columbia